Габов Александр Тихонович (род. Сюзяыб, Сторожевский район) — участник Великой Отечественной войны. Киномеханик. Старший сержант (апрель 1945). Один из участников создания экземпляров государственных флагов СССР, один из которых стал Знаменем Победы.

Биография 
Место рождения: Коми АССР, Сторожевский р-н, Богородский с/с, д. Сюзяыб.

Принимал участие в изготовлении красных знамён, предназначенных для водружения над Рейхстагом в ходе штурма Берлина советскими войсками в 1945 году. Древки к штурмовым флагам изготовил киномеханик А. Т. Габов.

Для знамён нужно было сделать древки. Были предложения использовать металлические трубки от карнизов для штор. Решили — раз у государственного флага древко деревянное, таким же должно быть и у знамён. Габов, киномеханик ДКА, раздобыл доску, распилил и выстрогал девять древков. Покрасил их и увенчал металлическими втулками. Руководил этой работой Георгий Назарович Голиков.

Был разведчиком.

После войны стал трудиться в сфере кинофикации, жил в Сыктывкаре, Коми АССР.

Награды 
 Медаль «За отвагу», 1313/н, 11.12.1942,
 Орден Красной Звезды, 2179/н, 13.08.1944
 Орден Отечественной войны II степени (1985)

Киновоплощение 
Габов изображен в художественной части документального фильма «Знамя Победы» в 2015 году.

Примечания 

Знамя Победы
Персоналии по алфавиту